Katja Nyberg kan syfta på:

Katja Nyberg (f. 1979), finsk-norsk handbollsspelare
Katja Nyberg, svensk riksdagsledamot (Sverigedemokraterna)